Дмитрий Борисович Порсев (28 февраля 1925 — 18 сентября 2002) — передовик советского машиностроения, слесарь Воткинского машиностроительного завода Министерства оборонной промышленности СССР, Удмуртская АССР, Герой Социалистического Труда (1976).

Биография 
Родился в 1925 году в деревне Епифаново, ныне Воткинского района, республики Удмуртии в русской семье.

В 1940 году пошёл работать на Воткинский машиностроительный завод. Всю Великую Отечественную войну работал на заводе выпуская продукцию необходимую фронту. С золотой медалью завершил обучение в вечерней школе рабочей молодёжи. В мае 1955 года направлен на комсомольскую стройку Воткинской ГЭС. Работал там до июня 1956 года.

На заводе работал с личным клеймом. Всегда опережал поставленные задачи, выполнял работу сверх нормы. Стал инициатором создания бригадной формы труда. Его предложение создать бригаду слесарных рабочих, что позволило повысить производительность на 15-20 %. За отличные производственные показатели в восьмой пятилетки был представлен к награде — ордену Ленина.
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 сентября 1976 года (закрытым) за достижение высоких показателей в производстве и создание опытных образцов специальной техники Дмитрию Борисовичу Порсеву присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Активно участвовал в общественной жизни завода. Избирался членом обкома профсоюзов и Центрального комитета профсоюза отрасли. Трижды ему было доверено право становиться депутатом Верховного Совета Удмуртской АССР. Последние годы перед уходом на заслуженный отдых трудился преподавателем в Воткинском профессионально-техническом училище № 2. Член КПСС с 1974 года.

Проживал в городе Воткинске. Умер 18 сентября 2002 года. Похоронен на городском кладбище.

Награды 
За трудовые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (09.09.1976)
 два ордена Ленина (26.04.1971, 09.09.1976)
 другие медали.
 Почётный гражданин города Воткинска.

Примечания

Литература 
 Герои Социалистического Труда — наши земляки. — Ижевск, 1983.
 Удмуртская Республика: Энциклопедия. — Ижевск, 2008.
 Чертаков Ю. А. и др. Воткинский машиностроительный завод. — Ижевск, 1999.

Ссылки 
 

Слесари
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Удмуртской АССР
Почётные граждане Воткинска
Рабочие СССР
Персоналии:Воткинский завод